Металург — збірна назва професій, пов'язаних з металургією

Спорт

Футбольні клуби 
 Металург (Донецьк)
 Металург (Запоріжжя)
 Металург (муніципальний футбольний клуб)
 Металург (Малин)
 Металург (Новомосковськ)
 Металург (Бекабад)
 Металург (Комунарськ)
 «Металург» — колишня назва футбольного клубу «Дніпро» (Дніпро)
 «Металург» — колишня назва футбольного клубу «Електрометалург-НЗФ»
 «Металург» — колишня назва футбольного клубу «Іллічівець»
 «Металург» — колишня назва футбольного клубу «Сталь» (Кам'янське)
 «Металург» — колишня назва футбольного клубу «Чорноморець» (Одеса)

Стадіони 
 Металург (стадіон, Донецьк)
 Металург (стадіон, Кам'янське)
 Металург (стадіон, Кривий Ріг)

Залізниця 
 Металург — пасажирський залізничний зупинний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці